Imlay puede hacer referencia a:

Autores de nombres científicos
 Imlay - George Gilbert Imlay, 1754-
 J.B.Imlay - Joan B. Imlay fl. 1939

Lugares 
 Imlay (Nevada), localidad de Nevada, Estados Unidos.
 Imlay City, localidad de Míchigan, Estados Unidos.
 Imlay Township, localidad de Míchigan, Estados Unidos.
 Parque Nacional Monte Imlay, parque nacional en Nueva Gales del Sur, Australia.